EFP es un acrónimo que puede significar:
 Especialidades farmacológicas publicitarias
 European Federation for Primatology

Acrónimos